Podhradí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Podhradí nad Dyjí (Freistein), Gemeinde im Okres Znojmo
Podhradí u Aše (Neuberg), Gemeinde im Okres Cheb
Podhradí u Jičína (Podhrad), Gemeinde im Okres Jičín
Podhradí u Luhačovic (Burgsdorf), Gemeinde im Okres Zlín
Podhradí (Podhrad), Ortsteil von Bakov nad Jizerou, Okres Mladá Boleslav
Podhradí (Nieder Wigstein), Ortsteil von Vítkov, Okres Opava
Podhradí v Železných horách (Podhrad), Ortsteil von Třemošnice, Okres Chrudim

Nové Podhradí (Neu-Kaltenstein), Ortslage von Černá Voda, Okres Jeseník
Staré Podhradí (Alt-Kaltenstein), Ortslage von Černá Voda, Okres Jeseník
Střemenské Podhradí (Trmeny), Ortslage von Teplice nad Metují, Okres Náchod
Zvíkovské Podhradí (Karlsdorf), Gemeinde im Okres Písek

Siehe auch:
Podhradie